Palma může být:

 palma, obecně rostlina z čeledi arekovité, nejčastěji stromovitého vzrůstu
 palma (Elaeis), rod tropických palem
 palma olejná (Elaeis guiineensis), zdroj palmového oleje

místopisný název
 La Palma, vulkanický ostrov v Atlantském oceánu
 Palma de Mallorca, hlavní město souostroví Baleáry ve Španělsku

jméno osob
 Palma il Vecchio (kolem 1480-1528), italský renesanční malíř
 Silvestro Palma (1754-1834), italský hudební skladatel
Sixt Palma Močidlanský (1569 – po 1620), český knihtiskař a spisovatel

jiný význam
 Zlatá palma, hlavní cena na Filmovém festivalu v Cannes
 Palma Bratislava, slovenský podnik, výrobce kosmetiky v Československu

Externí odkazy